Spinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Altiero Spinelli (1907–1986), italienischer Politiker
 Anita Spinelli (1908–2010), Schweizer Malerin und Zeichnerin
 Anthony Spinelli (1927–2000), US-amerikanischer Regisseur, Schauspieler und Filmproduzent
 Antonio Spinelli (1630–1706), italienischer Jurist und Geistlicher
 Antonio Spinelli (Bischof) (1657–1724), italienischer Bischof 
 Bernard Crocé-Spinelli (1871–1932), französischer Komponist und Musikpädagoge
 Brunello Spinelli (1939–2018), italienischer Wasserballspieler
 Bruno Spinelli (* 1997), brasilianischer Stabhochspringer
 Domenico Spinelli (1788–1863), italienischer Sammler und Archäologe
 Filippo Spinelli (1566–1616), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Kardinal
 Francesco Spinelli (1853–1913), römisch-katholischer Priester und Ordensgründer, Heiliger
 Giuseppe Spinelli (1694–1763), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Kardinal
 Giovanni Battista Spinelli (1613–1658), italienischer Maler
 Ingrid Warburg Spinelli (1910–2000), deutsche Philanthropin, Antifaschistin und Sozialistin
 Jerry Spinelli (* 1941), US-amerikanischer Autor
 Joseph Crocé-Spinelli (1845–1875), französischer Erfinder und Ballonfahrer
 Justin Spinelli (* 1979), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Luca Spinelli, italienisch-schweizerischer Journalist
 Nicholas Spinelli (* 2001), italienischer Motorradrennfahrer

 Salvatore Spinelli (1746–1805), italienischer Geistlicher und Erzbischof von Salerno
 Santino Spinelli (Künstlername Alexian; * 1964), italienischer Musiker, Komponist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Spinelli-Gruppe, eine parlamentarische Initiative
 Spinelli Barracks, ehemaliger Standort der US-Garnison Mannheim
 Loudovikos Spinellis (1871/1872–1904), griechischer Dirigent und Komponist